Runcie ist der Familienname folgender Personen:

 James Runcie (* 1959), britischer Autor, Fernsehproduzent, Theaterregisseur und Dokumentarfilmmacher
 Robert Runcie (1921–2000), Erzbischof von Canterbury 
 Rosalind Runcie (Angela Rosalind Runcie, Baroness Runcie; 1932–2012), britische Pianistin